The Riot – cortometraggio del 1913 diretto da Mack Sennett
 The Riot – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Riot – film del 1921 diretto da Jimmy Aubrey e Charles Avery